Schultz kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Heinrich Schultz
 Carl Heinrich Schultzenstein Schultz
 Friedrich Wilhelm Schultz
 George A. Schultz
 Leonard Peter Schultz
 Matthias Schultz
 Oscar Otto Karl Hugo Schultz (1868–1911), entomolog.

Robotskapade auktorsförkortningar